Селище міського типу:
 Бугаївка — Луганська область, Алчевський район
Села:
 Бугаївка — Вінницька область, Вінницький район
 Бугаївка — Полтавська область, Кременчуцький район
 Бугаївка — Полтавська область, Полтавський район
 Бугаївка — Рівненська область, Дубенський район
 Бугаївка — Сумська область, Роменський район
 Бугаївка — Харківська область, Богодухівський район
 Бугаївка — Харківська область, Ізюмський район
 Бугаївка — Харківська область, Харківський район
 Бугаївка — Харківська область, Чугуївський район

 Бугаївка — колишній хутір, увійшов до складу села Чупира (Київська область, Білоцерківський район)
 Бугаївка — колишнє село в Куп'янському районі Харківської області.
Річки
 Бугаївка — річка у Обухівському та Фастівському районах Київської області, ліва притока Стугни.